Kares oder Kareš ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Kares (* 1953), deutscher Bildhauer und Maler
 Kirstin Kares (* 1960), deutsche Musikerin, Musikpädagogin und Dirigentin 
 Ladislav Kareš (1919–2001), tschechischer Fußballspieler
 Martin Kares (* 1959), deutscher Musikwissenschaftler und Instrumentenkundler
 Mika Kares (* 1978), finnischer Opernsänger (Bass)